Кожевников (жіноча форма Кожевникова) — російське прізвище.

 Кожевников Борис Михайлович (1947—2011) — український політик, народний депутат 2-го та 3-го скликань, член КПУ.
 Кожевников Вадим Михайлович (1909—1984) — російський письменник, сценарист. Лауреат Державної премії СРСР (1971). Герой Соціалістичної Праці (1974).
 Кожевніков Валентин (* 1936) — український письменник, кандидат географічних наук.
 Кожевников Григорій Олександрович (1866—1933) — російський (радянський) зоолог, еколог, видатний діяч охорони природи.
 Кожевников Інокентій Серафимович (1879—1931) — народний комісар пошт і телеграфів Донецько-Криворізької Радянської Республіки.
 Кожевников Олександр Вікторович (1958) — радянський хокеїст.
 Кожевников Олексій Венедиктович (1891—1980) — радянський письменник. Найвідоміша його збірка оповідань «Книга билиць і небилиць про ведмедів і ведмедиць».
 Кожевников Олексій Олександрович (1933—1986) — російський актор, Заслужений артист РРФСР (1980).
 Кожевников Сергій Костянтинович (1904—1956) — радянський військовий діяч, політпрацівник. Член ЦК КП(б)У в 1940—1949 р.
 Кожевников Сергій Миколайович (1906—1988) — вчений в області механіки.
 Кожевніков Сергій Олегович (? — 2022) — майстер-сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кожевников Сергій Федорович (1904—1961) — радянський діяч органів державної безпеки.

Кожевников — хутір, Октябрський район, Оренбурзька область
 Кожевников — хутір, Шпаковський округ, Ставропольський край

Російські прізвища